Il doppio maschile  del torneo di tennis Orange Prokom Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Martín García e Sebastián Prieto 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (quarti di finale)

 Petr Pála /  Todd Perry (quarti di finale)
 Martín García /  Sebastián Prieto (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2004